Le patronyme italien Dirupo, Di Rupo ou Rupo est un nom rare du pays de Pescara. Il renvoie à une origine : Rupo, fraction de Teramo, près de Putignano.

Le substantif italien dirupo signifie précipice, falaise ou ravin.

 Elio Di Rupo (1951-), homme politique et ministre d'État belge.

Voir aussi 
 

Patronyme italien